Cidade da Criança pode ser:

 Cidade da Criança - primeiro parque temático do Brasil localizado na cidade de São Bernardo do Campo em São Paulo.
 Cidade da Criança - parque, zoológico e reserva florestal na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.
 Cidade da Criança - parque em Fortaleza, capital do Ceará.
 Cidade da Criança - parque, zoologico e reserva florestal na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo.
 Cidade da Criança - bairro de Praia Grande em São Paulo.
 Cidade das Crianças Leonel Brizola (Rio de Janeiro).

Desambiguação